Kneiffiella är ett släkte av svampar som beskrevs av Petter Adolf Karsten 1889. Kneiffiella ingår i familjen Tubulicrinaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Basidiesvampar
Kneiffiella